Дољане може бити:

 Дољане (Крушевац), насеље града Крушевца, Република Србија
 Дољане (Звечан), насеље у општини Звечан, КиМ, Република Србија